Утренняя Заря — многозначный термин.

 Утренняя заря (сумерки) — отражение света верхними слоями земной атмосферы некоторое время до восхода солнца.

Населённые пункты 
 Утренняя Заря — прежнее название села Таншапагы Кармакшинского района Кызылординской области.
 Утренняя Заря — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Утренняя Заря — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.
 Утренняя Заря — исчезнувшее село в Крыму.

Прочее 
 Аврора, или Утренняя заря в восхождении /  () — книга христианского мистика Якоба Бёме.
 Утренняя Заря — сборник трудов воспитанников Университетского Благородного пансиона, издававшийся в Москве с 1800 по 1808 год.
  (1881) — произведение Фридриха Ницше.
 «Утренняя заря» — финский православный журнал

См. также 
 Вечерняя заря | Вечерняя Заря

Примечания 

